Palace puede referirse a:

 Palacio en lengua inglesa.
 Palace Hotel, nombre de varios hoteles.
 Palace Software, compañía británica de desarrollo de videojuegos.
 Palace, película de 1995 dirigida por Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans.